Jastrzębiec bezeichnet:
 Jastrzębiec, polnische Wappengemeinschaft

sowie die polnischen Orte:
(nach Woiwodschafts-ABC)

 Jastrzębiec (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Habichtsberg, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Jastrzębiec (Krotoszyn), Ort im Powiat Krotoszyński, Woiwodschaft Großpolen
 Jastrzębiec (Stopnica), Ort im Powiat Buski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Jastrzębiec (Kuryłówka), Ort im Powiat Leżajski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Jastrzębiec (Więcbork), Ort im Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Masuren, bis 1945: Falkenhof, Kreis Flatow, Westpreußen
 Jastrzębiec (Czernice Borowe), Ort im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien